Корадо Барацути је освојио турнир. У финалу је победио Брајана Готфрида резултатом 7-6, 7-6, 6-7, 3-6, 6-4.

Носиоци

  Брајан Готфрид ''(финалиста)

 Раул Рамирез ''(прво коло)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1977.
Париз мастерс 1977.